Відношення може означати:

Математика й інформатика 

 Відношення — результат ділення однієї величини на іншу.
 Відношення (зокрема бінарне відношення) — математична структура, що формально визначає властивості різних об'єктів і їхні взаємозв'язки (наприклад, "=", «<» чи «>» між двома числами); у логіці також називають предикатом.
 Відношення — фундаментальне поняття реляційної моделі даних (на практиці часто представлене набором кортежів, інакше відомим як таблиця реляційної бази даних).

Див. також 
 Відносини, зокорема економічні відносини, міжнародні відносини.
 Спорідненість — теж багатозначне слово.
 Стосунки, зокрема міжособові стосунки, соціальні стосунки.